Covaleda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Covaleda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Covaleda är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Covaleda. Runt Covaleda är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Leonardo de Yagüe,  km sydväst om Covaleda. I omgivningarna runt Covaleda växer i huvudsak barrskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon